Un ferrailleur est :
 un marchand de ferraille,
 un pratiquant des combats d'escrime et par extension les participants d'une .
 un ouvrier chargé de la mise en place du ferraillage d'une construction.